El nombre de Iglesia de Santa Leocadia es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamado Leocadia.

Santas 
 San Leocadia de Toledo (en), virgen y mártir, santa cristiana – Festividad: 9 de diciembre.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Iglesia de Santa Leocadia, iglesia católica en la localidad de Casasbuenas, provincia de Toledo.
 Iglesia de Santa Leocadia, iglesia católica en la localidad de Castrillo de Valdelomar, Cantabria.
 Iglesia de Santa Leocadia, iglesia católica en la localidad de Helguera, Cantabria.
 Iglesia de Santa Leocadia, iglesia católica en la localidad de Santa Leocadia de Algama, provincia de Gerona.
 Iglesia de Santa Leocadia, iglesia católica en la localidad de Toledo, provincia de Toledo.
 Iglesia de Santa Leocadia, iglesia católica en la localidad de Villaseca de la Sagra, provincia de Toledo.
 Iglesia de Santa Leocadia, iglesia católica en la localidad de Zamora, provincia de Zamora.